Rheometer (von griech. rheos ‚fließen‘) steht für:

 ein Messgerät, das zur Ermittlung des Verformungs- und Fließverhaltens von Materie dient, siehe Rheologie
 ein spezielles Rheometer zur Untersuchung von Scherdeformationen, zugleich der am häufigsten verwendete Rheometertyp, siehe Scherrheometer
 ein spezielles Rheometer zur Untersuchung von Zugdeformationen, siehe Dehnrheometer
 ein spezielles Rheometer zur Untersuchung von Biegedeformationen, siehe Biegebalkenrheometer
 eine veraltete Bezeichnung für ein Strommessgerät, siehe Galvanometer

Siehe auch: